Prichard ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten von Amerika:

 Prichard (Alabama)
 Prichard (Idaho)
 Prichard (Louisiana)
 Prichard (Mississippi)
 Prichard (Pennsylvania)
 Prichard (West Virginia)

Prichard ist der Familienname folgender Personen:

 George W. Prichard († 1935), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Gwilym Prichard († 2015), britischer Maler
 Harold Arthur Prichard (1871–1947), britischer Philosoph 
 Hesketh Vernon Hesketh-Prichard (1876–1922), britischer Offizier und Reiseschriftsteller 

 John Riseley-Prichard (1924–1993), britischer Rennfahrer
 Katharine Susannah Prichard (1883–1969), australische Schriftstellerin und Parteifunktionärin
 Peter Prichard († 2014), britischer Künstleragent
 Robert Prichard (* 1956), deutsch-amerikanischer Schauspieler und Produzent

Siehe auch:
 Pritchard